Il doppio del Tasmanian International 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo, ma solo la Ruano Pascual ha partecipato in coppia con Florencia Labat.

La Labat e la Ruano Pascual hanno perso nel 1º turno contro Nannie de Villiers e Eva Melicharová.

Mariaan de Swardt e Olena Tatarkova hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Alexia Dechaume-Balleret e Émilie Loit.

Teste di serie
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (campionesse)
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (semifinali)
 Florencia Labat /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)
n/a

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tasmanian International 1999